Grey är en engelskt efternamn som bland annat burits av en adelsätt, känd sedan 1200-talet.

Jane Grey tillhörde en med Tudorätten besläktad ättegren, till vilken knöts värdigheten markis av Dorset 1475 och hertig av Suffolk 1551. Från en farbror till Jane Grey stammar ättegrenen Grey of Groby till vilken George Grey (1812–1898) hörde. General Charles Grey (1729–1807), som med utmärkelse deltog bland annat i sjuårskriget och nordamerikanska frihetskriget, blev 1801 baron Grey de Howick och 1806 Earl Grey. Han blev far till Charles Grey, 2:e earl Grey.

Personer med efternamnet Grey

Alfabetiskt ordnade

 Al Grey
 Alan Hopwood Grey
 Albert Grey, 4:e earl Grey
 Aubrey de Grey

 Beryl Grey

 CGP Grey
 Catherine Grey
 Charles Grey (militär)
 Charles Grey, 1:e earl Grey
 Charles Grey, 2:e earl Grey
 Clifford Grey

 Dahlia Grey

 Edward Grey, 1:e viscount Grey av Fallodon

 Geoffrey Grey
 George Grey, 2:e baronet
 George Grey
 George Grey (skidåkare)

 Henry Grey, 1:e hertig av Suffolk
 Henry Grey, 3:e earl Grey

 Jean Grey
 Jane Grey
 Jennifer Grey
 Joel Grey

 Lita Grey

 Mary Grey
 Meredith Grey

 Nan Grey
 Richard Grey
 Robyn Grey-Gardner

 Sasha Grey
 Skylar Grey

 Tanni Grey-Thompson
 Thomas de Grey, 2:e earl de Grey
 Thomas Grey, 15:e baron Grey de Wilton

 Virginia Grey

 Zane Grey

Äldre lista
Bland övriga medlemmar av ätten märks:
Rikard Grey (död 1483)
Catherine Grey (död 1568)
Mary Grey (död 1578)
Thomas Grey, 1:e markis av Dorset (1457–1501)
Thomas Grey, 2:e markis av Dorset (1477–1530)
Henry Grey, 3:e markis av Dorset (död 1554)
John Grey (död 1569), engelsk upprorsman
George Grey, 2:e baronet (1799–1882), brittisk politiker och advokat.
Charles Grey (1804–1870), brittisk general
Edward Grey, 1:e viscount Grey av Fallodon (1862–1933), brittisk politiker
Albert Grey, 4:e earl Grey, generalguvernör över Kanada

Se även
 Grey's Anatomy, TV-serie
Earl Grey, tesort som är döpt efter Charles Grey, 2:e earl Grey
 Gray, olika betydelser

Källor 
Svensk uppslagsbok, Malmö 1932

Engelska efternamn
Engelska adelsätter
Svensk uppslagsbok